Bestuurscollege (Nederlandse Antillen), het dagelijks bestuur van een eilandgebied in de Nederlandse Antillen
 Bestuurscollege (Caribisch Nederland), het dagelijks bestuur van een Caribisch openbaar lichaam in Caribisch Nederland

 College van bestuur